Desa Ketanggan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketanggan (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 110,97), Jawa Tengah, 
 Desa Ketanggan (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 109,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar